Râul Seaca se poate referi la:

 Râul Seaca - afluent al râului Bistricioara
 Râul Seaca - afluent al râului Coisca
 Râul Seaca - afluent al râului Ismar
 Râul Seaca - afluent al râului Izvorul Dorului
 Râul Seaca - afluent al râului Lisa numit și Râul Seaca Lisei
 Râul Seaca - afluent al râului Olt
 Râul Seaca - afluent al râului Săcuța
 Râul Seaca - afluent al râului Tărlung
 Râul Seaca - afluent al râului Trotuș

Vezi și 
 Seaca (dezambiguizare)
 Râul Secu (dezambiguizare)